Фабињо () скраћени је облик португалског имена Фабио (). 

Фабињо се може односити на:

 Фабио де Жесус (1976), бразилски фудбалер;
 Фабио де Матос Переира (1982), бразилски фудбалер;
 Фабио Енрике Таварес (1993), бразилски фудбалер, који тренутно наступа за Ливерпул.